UER kan syfta på:

 För förkortningen UER, se Europeiska Radio- och TV-unionen.
 För fisken uer, se Större kungsfisk.